Do Āb är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Bamiyan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Do Āb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Do Āb är bergig västerut, men österut är den kuperad. Do Āb ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Lalm-e Bājkahī,  meter över havet,  kilometer sydost om Do Āb. Runt Do Āb är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Do Āb är i huvudsak ett öppet busklandskap.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bamiyan (provins)